Хонер-консерватория () — специализированное германское музыкальное учебное заведение по профессиональной подготовке аккордеонистов, расположенное в городе Троссинген. Работает под патронатом базирующейся в этом же городе фирмы-производителя аккордеонов Hohner, а также администрации города и округа Тутлинген. Основана в 1934 году как Троссингенская школа гармоники ().

В программу учебных занятий, помимо основного инструмента, входят курсы фортепиано и дирижирования, аранжировки и оркестровки, истории музыки, музыкального анализа, музыкальной педагогики и т. д. При консерватории действует оркестр и джаз-банд.

Ссылки 
 Официальный сайт

Литература 
 Wolfgang Eschenbacher. Das Hohner-Konservatorium Trossingen. Die Geschichte einer besonderen Ausbildungsstätte für Musiklehrer. — Springer Verlag, 2000. ISBN 978-3-9802675-2-6

Консерватории Германии
Аккордеонисты
Троссинген